Mayumi Asano ist der Name folgender Personen:

* Mayumi Asano (Synchronsprecherin) (* 1969), japanische Synchronsprecherin
 Mayumi Asano (Bogenschützin) (* 1976), japanische Bogenschützin